Het Wereldkampioenschap triatlon sprint 2014 werd gehouden op 12 en 13 juli 2014 in Hamburg, Duitsland. Het was de vijfde keer dat de International Triathlon Union (ITU) een wereldtitel organiseerde op de sprintafstand. Voor zowel mannen als vrouwen ging de wedstrijd over 750 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen. Bij de mannen nam de Brit Alistair Brownlee de titel over van zijn broer Jonathan, de Amerikaanse Gwen Jorgensen zegevierde bij de vrouwen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

Triatlon in 2014
2014
Triatlon
Sportevenement in Hamburg